

Nom de famille 

 Adrian Reid (1985-), footballeur jamaïcain ;
 Alastair Reid (1939-2011), réalisateur britannique ;
 Aileen Reid (1982-), triathlète irlandaise ;
 Alex Reid (1980-), actrice anglaise ;
 Alexander Reid (1914-1982), dramaturge écossais ;
 Alison Reid (19?-), actrice, réalisatrice et productrice canadienne ;
 Amy Reid (1985-), actrice pornographique américaine ;
  ;
 Angus Reid (1947-), un entrepreneur canadien ;
 Anthony Reid (1939-), historien australien ;
 Anthony Reid (1959-), pilote britannique ;
 Antonio Reid (1956-), producteur américain ;
 Beryl Reid (1919-1996), actrice anglaise ;
 Bill Reid (1920-1998), sculpteur canadien ;
 Brandon Reid (1981-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Brodie Reid (1989-), joueur de hockey sur glace canadien ;
  ;
 Constance Reid (1918-2010), auteur américain en mathématiques ;
 Daphne Reid (1948-), actrice américaine ;
 David Reid (1973-), boxeur américain ;
 David Reid (19?-20?), footballeur écossais ;
 Don Reid (1973-), joueur américain de basket-ball ;
 Duke Reid (1915-1975), producteur jamaïcain ;
 Eileen Reid (1894-1981), peintre et musicienne irlandaise ;
 Elizabeth Jesser Reid  (1789-1866), réformatrice sociale anglaise, activiste contre l'esclavage et philanthrope ;
 Elliott Reid (1920-2013), acteur et scénariste américain ;
 Escott Reid (1905-1999), professeur et diplomate canadien ;
  ;
 George Morrison Reid Henry (1891-1983), entomologiste ;
 Gillian Reid, chimiste britannique ;
  ;
 Graham Reid (1964-),  joueur et entraîneur de hockey sur gazon australien ;
 Grover Reid (1952-), joueur de tennis américain ;
 Hal Reid (1862-1920), scénariste, acteur et réalisateur américain ;
 Hannah Reid (1989-), compositrice et chanteuse anglaise
 Harry Reid (1939-2021), sénateur américain ;
 Helen Richmond Young Reid (1869-1941), réformatrice sociale canadienne ;
 Helen Rogers Reid (1882-1970), éditrice de presse américaine ;
 Hika Reid (1958-), rugbyman néo-zélandais ;
  ;
 James Eadie-Reid (1856-1928), peintre écossais ;
 James R. Reid (1849-1937), pasteur presbytérien et universitaire canado-américain ;
 Jamie Reid (1947-), artiste britannique ;
 Joanne Reid (1992-), biathlète américaine ;
  ;
 John Reid (1946-), réalisateur néo-zélandais ;
 Jonny Reid (pilote automobile) (1983-), pilote automobile néo-zélandais ;
 Johnny Reid (chanteur) (1974- ), un artiste canadien de musique country ;
 Julia Reid (1952-), femme politique britannique ;
 Julian Reid (1988-), athlète jamaïcain ;
 Junior Reid (1965-), chanteur de reggae jamaïcain ;
 Justin Reid (1997-), joueur américain de football américain ;
 J.R. Reid (1968-), joueur de basket-ball américain;
 Kareem Reid (1975-), joueur de basket-ball américain ;
 Kate Reid (1930-1993), actrice canadienne ;
 Kerry Reid (1947-), joueuse de tennis australienne ;
 Margaret Reid (1935-), femme politique australienne ;
 Melissa Reid (golf) (1987-), golfeuse anglaise ;
 Melissa Reid (triathlon) (1990-), paratriathlète anglaise ;
 Mike Reid (1940-2007), acteur britannique ;
 Miles Reid (né en 1948), mathématicien britannique ;
 Mirtha Reid (1918-1981), actrice uruguayenne ;
 Monty Reid (1952-), poète canadien ;
 Nancy Reid (née en 1952), statisticienne canadienne ;
 Natasha Shanta Reid‚ chanteuse américaine ;
Neil E. Reid (1871-1956), juriste américain ;
 Patrick Reid (1924-2016), rugbyman britannique ;
  ;
 Pierre Reid (1948-2021), homme politique et professeur canadien ;
 Richard Reid (1973-), terroriste britannique ;
 Richard Gavin Reid (1879-1980), homme politique canadien ;
 Riley Reid (1991-), actrice pornographique américaine ;
  ;
  ;
 Roderick Reid (1970-), footballeur jamaïcain ;
 Rohan Reid (1981-), footballeur jamaïcain ;
 Ryan Reid (1985-), joueur de baseball américain ;
 Ryan Reid (1986-), joueur de basket-ball américain ;
 R. D. Reid (1944-2017), acteur canadien ;
 Sarah Reid (1987-), skeletoneuse canadienne ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 Stuart Reid (1970-), un joueur écossais de rugby à XV ;
 Suziann Reid (1977-), athlète américaine d'origine jamaïquaine ;
 Tanya Reid (1970-), actrice et scénariste canadienne ;
 Tara Reid (1975-), actrice américaine ;
 Tasha Reid (1981-), rappeuse américano-coréenne ;
 Thomas Mayne Reid (1818-1883), romancier irlando-américain ;
 Thomas Reid Peacock (1866-1937), architecte écossais ;
 Thomas Reid (1710-1796), philosophe écossais ;
 Tim Reid (1944-), acteur et réalisateur américain ;
 Todd Reid (1984-2018), joueur de tennis australien ;
 Tracy Reid (1976-), joueuse de basket-ball américaine ;
 Vernon Reid (1958-), guitariste américain ;
 Wallace Reid (1891-1923), acteur américain de films silencieux ;
 Wemyss Reid (1842-1905), journaliste et écrivain anglais ;
 Whitelaw Reid (1837-1912), journaliste et homme politique américain ;
 William Reid (1791-1858), militaire et météorologue anglais ;
 Willie Reid (1884-1966), footballeur écossais ;
 Winston Reid (1988-), footballeur néo-zélandais ;

Personnages de fiction 
  Spencer Reid, un des personnages principaux de la série télévisée américaine Esprits criminels ;
 Elliot Reid, un des personnages principaux de la série télévisée américaine Scrubs.

Toponymie 

 Reid, un quartier de Canberra en Australie ;
 Circonscription de Reid, une circonscription électorale située à Sydney en Australie ;
 La Reid, une section de la commune de Theux en Belgique ;
 Glacier Reid, un glacier d'Alaska aux États-Unis ;
 Le Reid Concert Hall, salle de concert d'Édimbourg, en Écosse ;
 Reid Hall, un centre universitaire de l'université Columbia à Paris.

Divers 
 Prix Reid, distinction en mathématiques

Patronyme anglais
Patronyme écossais